Щито́вниковые, или Аспи́диевые () — семейство папоротников.
Многие виды этого семейства разводятся как декоративные растения.

Роды 
Список составлен на основе полной схемы классификации папоротниковидных, предложенной Смитом и другими в 2006 году.
 
 
 
 
 [= , , , 
 
  (включая Egenolfia)
 
 
 [= 
 
 
 
 
 [= 
 
 [= , ]
 
 
  (включая Nothoperanema)
 [= , , , , , , , , ]
  (включая Microstaphyla, Peltapteris)
 
 
 [= , ]
 
 
 
 
 
  p.p.
 
 
 
 
 [= ]
 
  (включая Papuapteris, Plecosorus)
 [= , , , , , , ]

Примечания

Ссылки 
 
  Проверено 02 февраля 2009 г.

Многоножковые (порядок)
Семейства растений